Операция «Катапульта» — общее название серии британских операций по захвату и уничтожению кораблей французского флота в английских и колониальных портах Франции в ходе Второй мировой войны. Операция была проведена Королевским флотом Великобритании после перемирия Франции и Германии для недопущения попадания французского флота под контроль Германии. Основным эпизодом операции была атака британским флотом французской эскадры в порту Мерс-эль-Кебир неподалёку от Орана (Алжир) 3 июля 1940 года.

Предпосылки 
Согласно статье 8-й франко-германского соглашения о прекращении военных действий, заключенного в конце июня 1940 года, французский флот должен был прибыть в пункты, определенные командованием Кригсмарине, и там под контролем немецких или итальянских представителей провести разоружение кораблей и демобилизацию команд. Несмотря на то что маршал Петен и командующий флотом адмирал Дарлан неоднократно заявляли, что ни один корабль не достанется Германии, английское правительство крайне тревожила возможность их попадания в руки немцев. Корабли Франции, четвертого по величине флота мира с немецкими командами на борту (или после перехода на немецкую сторону французских экипажей), вне всякого сомнения могли представлять большую угрозу для английского флота, а самое главное, для морских коммуникаций, от которых полностью зависела британская экономика.

Британское командование особенно беспокоила судьба кораблей, находившихся в следующих портах:

 Мерс-эль-Кебир (2 новых линкора «Дюнкерк» и «Страсбург», 2 старых линкора, 6 эсминцев, гидроавианосец и несколько подводных лодок)
 Алжир (6 легких крейсеров)
 Касабланка (недостроенный новый линкор «Жан Бар»)
 Тулон (4 тяжелых крейсера)
 Дакар (новый линкор «Ришельё»)
 Мартиника (авианосец «Беарн» и два легких крейсера)

В результате британское правительство решилось предпринять весьма решительные, но вместе с тем и очень рискованные меры для недопущения захвата французских кораблей немцами, или, по крайней мере, их нейтрализации.

Ход операции

Портсмут и Плимут 
Ночью на 3 июля 1940 года англичане предприняли попытку захватить французские корабли, находившиеся в британских портах. Нападение было столь неожиданным, что вооруженное сопротивление англичанам успел оказать лишь экипаж подводной лодки «Сюркуф», находившейся в Портсмуте, погиб французский мичман, два британских офицера и матрос. Другими захваченными кораблями были устаревшие дредноуты «Париж» и «Курбе», два эсминца, восемь торпедных катеров и пять подводных лодок.

Французские экипажи кораблей были насильно высажены на берег и интернированы «не без кровавых инцидентов». Часть экипажей захваченных кораблей выслали впоследствии во Францию, а остальные пополнили команды малых и легких кораблей, действовавших в составе сил «Свободной Франции» под командованием генерала де Голля. Некоторые французы отказывались вступать в ряды ВМФ «Свободной Франции» из-за проанглийского, как они считали, характера этого «правительства в изгнании».

Александрия 
 В порту Александрия команды старого линкора «Лориан», четырех крейсеров и нескольких эсминцев согласились временно не покидать свои корабли. Это стало возможным в результате договоренности между французским вице-адмиралом Годфруа и британским командующим Средиземноморским флотом Эндрю Каннингемом. Во многом заслуга мирного решения вопроса принадлежит командиру «Рэмиллиса» капитану 1 ранга Г.Т. Бейли-Громану, который в самый напряжённый момент конфликта лично отправился на «Лориан». В результате соглашения французы сохранили контроль над кораблями, но были вынуждены передать британцам топливо, замки корабельных орудий и боеголовки торпед. Кроме того, часть французских экипажей должна была сойти на берег. Лишившись топлива и части экипажей, фактически разоруженные, французские корабли больше не были опасны для британского флота. Это соглашение позволило избежать столкновения между британской и французской эскадрами и сохранить от уничтожения французские корабли, которые в июле 1943 присоединилась к силам Свободной Франции и смогли возобновить борьбу с общим врагом.

Оран и Мерс-эль-Кебир 

Для того, чтобы нейтрализовать эскадру, находившуюся в недостроенной военно-морской базе Мерс-эль-Кебир (недалеко от алжирского порта Оран), британское правительство послало туда эскадру из линейного крейсера «Худ», линкоров «Вэлиент» и «Резолюшн», авианосца «Арк Ройал», двух крейсеров и 11 эсминцев под командованием адмирала Сомервилла.

3 июля командующему французской эскадрой вице-адмиралу Женсулю был предъявлен ультиматум, в котором британцы требовали, чтобы французские корабли либо проследовали в английские порты для дальнейших действий в составе сил «Свободной Франции», либо, соблюдая требования договора о перемирии, запрещавшего участие французских ВМФ в действиях против Германии и Италии, перешли во французские порты в Вест-Индии, либо были затоплены. В противном случае англичане оставляли за собой право «использовать любые средства, чтобы не допустить захвата судов немецкой стороной».

Тем же утром Женсуль получил и немецкий ультиматум, связанный с захватом французских кораблей в английских портах, гласивший:

Или возврат всех кораблей из Англии или полный пересмотр условий перемирия

 Кроме того, еще до окончания переговоров британские торпедоносцы «Суордфиш» при поддержке палубных истребителей «Скьюе» установили минное заграждение, чтобы французские корабли не могли выйти в море. При этом один из истребителей прикрытия был сбит самолетами Curtiss P-36 с французского авиатранспорта, погибло два члена экипажа. Ни один из торпедоносцев не был потерян.

Французский командующий отверг английский ультиматум, сочтя его условия унизительными. Он заявил, что, поскольку сдать свои корабли без приказа французского Адмиралтейства не имеет права, а затопить их по сохранившему силу приказу адмирала Дарлана он может только в случае опасности захвата немцами или итальянцами, остается только сражаться: французы на силу ответят силой. Это было передано Черчиллю, и в 18:25 (по лондонскому времени, или в 17:25 по местному), в преддверии истечения срока ультиматума, адмиралу Сомервиллу было передано четкое распоряжение премьера: «Французские корабли должны либо принять наши условия, либо потопить себя или быть потопленными вами до наступления темноты».

Тем не менее, Сомервилл открыл огонь уже в 16:54, не дожидаясь ни приказа, ни истечения срока ультиматума, с целью сохранения внезапности. Французы совершенно не ожидали такого развития событий, как писал позже де Голль:

…Корабли в Оране не были в состоянии сражаться. Они стояли на якоре, не имея никакой возможности маневра или рассредоточения… Наши корабли дали английским кораблям возможность произвести первые залпы, которые, как известно, на море имеют решающее значение на таком расстоянии. Французские корабли уничтожены не в честном бою.

Эскадра Сомервилла, находившаяся в 14 км на норд-норд-вест от Мерс-Эль-Кебира (тем самым выбрав удачное направление), буквально расстреляла стоявшие в ряд у мола французские корабли. Линкор «Бретань» взорвался и затонул, а линкоры «Прованс» и новейший «Дюнкерк» получили сильные повреждения и были вынуждены приткнуться к берегу. Сильные повреждения получил также и лидер «Могадор». Новейшему линкору «Страсбург» удалось сняться с якоря и уйти вместе с остальными лидерами в Тулон.

Французы заявили о том, что «Дюнкерк» мог быть введён в строй в течение нескольких дней. Ответом стало повторное нападение соединения «H» на французскую базу. В этот раз атака была произведена британскими торпедоносцами с авианосца «Арк Ройал». В результате атаки «Дюнкерк» получил тяжёлые повреждения и выбыл из строя на много месяцев. За два дня французы потеряли погибшими 1297 человек, около 350 было ранено. Потери британцев составили 6 самолётов и 2 лётчика.

Дакар 

8 июля 1940 года британская эскадра атаковала находившиеся в Дакаре французские корабли, в том числе только вступивший в строй линкор «Ришельё». Торпеда, сброшенная одним из самолетов авианосца «Гермес», взорвалась под днищем линкора и вызвала сильные повреждения, киль корабля оказался погнутым на протяжении 25 метров.

Затем открыли огонь британские линкоры. Французский корабль сначала получил повреждения от 381-мм снарядов линкоров «Барэм» и «Резолюшн», а затем на нём произошел взрыв в башне главного калибра. Удовлетворившись этим результатом, англичане отошли.

Мартиника 
Назначенная на 3 июля атака против французских кораблей в Вест-Индии (авианосец «Беарн», крейсер «Эмиль Бертэн» и лёгкий учебный крейсер «Жанна д’Арк»), находившихся в порту Пуэнт-а-Питр на острове Гваделупа, была отменена в последнюю минуту из-за личного вмешательства президента США Франклина Делано Рузвельта.

Итоги операции 
После нападения на находившиеся в своих базах французские корабли Франция разорвала дипломатические отношения с Великобританией. Данная операция осложнила англо-французские отношения на многие годы. Гибель почти 1300 французских моряков стала поводом для развернувшейся во Франции антибританской кампании, которая поддерживалась вишистами и немецкими оккупационными властями.  

Англичанам не удалось уничтожить новейшие линкоры «Страсбург», «Дюнкерк» и «Жан Бар», дредноуты же времен Первой мировой войны уже не представляли боевой ценности. После исправления повреждений «Дюнкерк» перешел из Мерс-эль-Кебира в Тулон. Немецким командованием вплоть до 1942 года не предпринималось попыток завладеть французскими кораблями. Когда же в рамках операции «Антон» 26 ноября немецкие войска вошли в Тулон и попытались захватить французские корабли (операция «Лила»), верные долгу французские моряки при первой же угрозе захвата их флота немцами затопили свои корабли, несколько подлодок и одно судно ушли в Алжир. 

В ноябре 1940 года президент США Рузвельт обратился к главе правительства Франции маршалу Петену с предложением продать находившиеся в Африке небоеспособные линкоры «Жан Бар» и «Ришельё», но получил отказ. Лишь после «тулонской трагедии» французы согласились отдать один линкор союзникам. 30 января 1943 года «Ришельё» ушел из Дакара в Нью-Йорк.

Литература 
 Челышев И. Операция «Катапульта». // Морской сборник. — 1991. — № 11. — С.68—74.

Ссылки 

Морские сражения Великобритании
Морские сражения Второй мировой войны
Морские сражения Франции
Оран